Кла́вдия Ива́новна Хаба́рова (27 ноября 1927, Стрельцы, Воронежская область — 26 марта 2014, Москва) — советская и российская актриса театра и кино; Заслуженная артистка Российской Федерации (2003).

Биография 
Клавдия Хабарова родилась 27 ноября 1927 года в селе Стрельцы Воронежской области. Во время войны переехали в Магнитогорск. Её отец был сапожником, а мать — парикмахером. В школе выступала в художественной самодеятельности.

После окончания школы поступила на актёрский факультет ВГИКа (мастерская Бориса Бибикова и Ольги Пыжовой). Училась на одном из самых «звёздных» курсов вместе с Вячеславом Тихоновым, Сергеем Гурзо, Нонной Мордюковой, Тамарой Носовой, Екатериной Савиновой, Олегом Мокшанцевым и другими.

После окончания ВГИКа была распределена в штат киностудии «Мосфильм» и Театра-студии киноактёра, где проработала до 1983 года.

Снимаясь в кино, Хабарова познакомилась с популярным актёром Павлом Шпрингфельдом, с которым играла в спектакле «Там, где не было затемнения». Через несколько лет они поженились.

Дебютировала в кино в 1948 году в фильме «Страницы жизни». Снялась в знаменитом фильме «Кубанские казаки», хотя её имени нет в титрах, многим запомнилось яркое трио с песней «Ой, цветёт калина»: Екатерина Савинова, Клара Лучко и Клавдия Хабарова. Много снималась в 1950—1980-х годах. Её наиболее заметные роли — Клава («Чемпион мира»), Кланька («Жестокость»), Баба-Яга («Летающий корабль»), Дашка («Заблудший»), Мария Дмитриевна («Тени исчезают в полдень»), Авдотья («Дети Ванюшина»).

Много снималась в кино, в основном во второстепенных ролях, но зрители помнят её в таких фильмах, как «Тени исчезают в полдень», «Вечный зов»,  «Человек-невидимка». 

С 1997 года некоторое время выступала в концертах, исполняя романсы, лирические и народные песни.

С 2005 года сотрудничала с композитором Алексеем Карелиным, исполняя его песни в проекте «Новые Народные Песни Алексея Карелина в исполнении Клавдии Хабаровой».

Скончалась 26 марта 2014 года после тяжёлой продолжительной болезни в Москве. Прощание с актрисой прошло 29 марта того же года на крематории Хованского кладбища, урна с прахом захоронена на могиле своего мужа на Ваганьковском кладбище.

Семья 
 Муж — советский киноактёр Павел Шпрингфельд (1912—1971), заслуженный артист РСФСР.
 дочь — Евдокия Хабарова (род.1959) - окончила Московский педагогический институт и киноведческий факультет ВГИКа, занималась издательской деятельностью.

Награды 
 Заслуженная артистка России (24 октября 2003 года) — за заслуги в области искусства

Фильмография 

  — Страницы жизни — сварщица (нет в титрах)
  — Кубанские казаки — подруга Даши (нет в титрах)
  — Донецкие шахтёры — девушка на празднике (нет в титрах)
  — Сельский врач — Нюра, медсестра
  — Композитор Глинка — эпизод
  — Вихри враждебные — эпизод
  — Судьба Марины — Катя
  — Честь товарища — девушка-колхозница
  — Анна на шее — дама в церкви
  — Чемпион мира — Клава
  — Звёзды на крыльях — эпизод
  — Новый велосипед — девушка
  — Служу Советскому Союзу — Настя
  — Сигнал тревоги — Дуся
  — Штепсель женит Тарапуньку — телережиссёр и жена
  — Жестокость — Кланька Звягина, любовница Воронцова
  — Необыкновенное путешествие Мишки Стрекачёва — трактористка
  — Летающий корабль —  Баба-Яга
  — Хлеб и розы — Фрося
  — Евдокия — Софья
  — Чёртова дюжина — учительница
  — В мёртвой петле — эпизод
  — Павлуха — медсестра (нет в титрах)
  — Перекрёсток — Татьяна
  — Половодье — медсестра (нет в титрах)
  — Семь нянек — буфетчица (нет в титрах)
  — Большие и маленькие — мать Кости Веткина
  — Город — одна улица — хозяйка
  — Конец и начало — эпизод
  — Коротко лето в горах — Маша
  — Слепая птица — мать мальчика, регистратор
  — Тропы Алтая — Елена Парамоновна
  — Гранатовый браслет — эпизод
  — Поезд милосердия — Дуся, жена Данилова
  — Мимо окон идут поезда — мать Васи
  — Наш дом — эпизод
  — Совесть — эпизод
  — Человек без паспорта — администратор гостиницы
  — Заблудший — Дашка
  — Нет и да — Настя
  — Я солдат, мама — мать
  — Огонь, вода и… медные трубы — заграничная ведьма
  — Встречи на рассвете — Анна Архипова, доярка
  — Переступи порог — Прохорова
  — Конец Любавиных — эпизод
  — Смертный враг — казачка
  — Тени исчезают в полдень — Мария Дмитриевна
  — Факир на час — секретарша
  — Всмотритесь в это лицо — мать Кита (нет в титрах)
  — Красно солнышко — тётя Клава
  — Дети Ванюшина — Авдотья, экономка Ванюшиных
  — Исполнение желаний — контролёрша
  — Вылет задерживается — Тамара, барменша в ресторане
  — Без права на ошибку — мать Селецкого (нет в титрах)
  — Дни хирурга Мишкина — завздравотделом
  — Солнце, снова солнце — эпизод
  — Трын-трава — эпизод
  — Вечный зов — Макаровна
  — Хождение по мукам (5-я серия «Разлом») — секретарь
  — Близкая даль — эпизод
  — Голубка — жена Сахно
  — Голубые молнии — мать призывника
  — Кот в мешке — начальница Тюлькина
  — Город принял — мать преследуемой девушки
  — Крутое поле — эпизод
  — Алёша — учительница
  — Дамы приглашают кавалеров — жена Коли, дама на пароходе (нет в титрах)
  — Коней на переправе не меняют — секретарь на совещании у зампреда
  — У матросов нет вопросов — пассажирка (нет в титрах)
  — Чрезвычайные обстоятельства  — эпизод
  — Дядюшкин сон (2-я серия) — Акулина Перфильевна Петрухина
  — Наше призвание — тётка лёгкого поведения
  — Детский мир — соседка
  — Надежда и опора — администратор гостиницы (нет в титрах)
  — Не хочу быть взрослым — мама Светы
  — Принцесса цирка — дама на скачках
  — Здесь твой фронт — Мария Николаевна, секретарь директора завода
  — Спокойствие отменяется — Докия
  — Трое на шоссе — Клавка
  — Человек-невидимка — тётушка Бэт
  — Мёртвые души — дама (нет в титрах)
  — Салон красоты — подруга Верочки, гостья на дне рождения
  — Затянувшийся экзамен — доярка
  — Земля моего детства — соседка бабы Фени
  — Гардемарины, вперёд! — монашка
  — Ловкачи — Ольга Ивановна, главврач
  — Запретная зона — колхозница
  — Происшествие в Утиноозёрске
  — Убийство свидетеля — работница универмага

Озвучивание 
  — Счастье Андруса (роль М. Маазинг)

Примечания

Ссылки 
 
 Клавдия Хабарова. Биография на сайте Алексея Тремасова.
 Ольга Кузьмина - Клавдия Хабарова. Знакомая незнакомка // Вечерняя Москва, 28 марта 2014
 Гений с маслобойного завода. Чем Павел Шпрингфельд покорил СССР? // Аргументы и факты, 2017
 Хабарова Клавдия Ивановна // Национальный фонд поддержки правообладателей, 2019

Выпускники ВГИКа
Похороненные на Ваганьковском кладбище